

Rechtspraak 
 Rechtszaak, een rechtsgeding
 Proces van Tokio; een geallieerd strafproces tegen Japanse oorlogsmisdadigers na de Tweede Wereldoorlog
 Proces van Neurenberg, een geallieerd strafproces tegen nazikopstukken na de Tweede Wereldoorlog
 Processen van Neurenberg, geallieerde strafprocessen tegen nazi's en oorlogsmisdadigers na de Tweede Wereldoorlog
 Showproces, een rechtszaak die gemanipuleerd is om de verdediging onvoldoende kansen te geven
Moskouse Processen, drie showprocessen tegen prominenten uit de Sovjet-Unie, 1936-1938
 Zie ook: Proces-verbaal, de beschrijving van een proces

Andere processen 
 Proces (werking): verloop, ontwikkelingsgang en werking, beschouwd in stappen of volgorde
 Activiteit (proces), samenhangende bezigheden
 Zelforganisatie, waarbij in een chaotisch systeem spontaan structuren ontstaan
 Veranderingsproces, geheel van activiteiten die tot verandering leiden
 Bedrijfsproces: ordening van het werk dat uitgevoerd wordt in een organisatie
 Productieproces, een proces waarbij een product gemaakt wordt
 Natuurlijk proces: een proces (ontwikkelingsgang) dat in de dode en levende natuur optreedt
 Proces (financieel): een proces in de financiële sector, vaak met een geheel van transacties
 Proces (informatica), een samenhangende reeks toestandsveranderingen in een computer
 Stochastisch proces, model in de kansrekening voor de toevallige tijdsontwikkeling van grootheden
 Perpetuum mobile, een verondersteld onmogelijk apparaat of proces in eeuwige beweging

Kennis- en werkgebieden waarin processen belangrijk zijn 
 Procesmanagement: het inrichten en beheersen van processen om organisatie doelstellingen te realiseren
 Procesmodellering (Business process modeling, BPM), methoden en technieken om bedrijfsprocessen in kaart te brengen
 Procesnormalisatie de mate waarin taken zijn gespecificeerd of voorgeprogrammeerd
 Procesindustrie, industriële productie met chemische of fysische processen
 Process control system (PCS), een automatiseringssysteem voor het besturen van industriële processen in de procestechniek
 Procesdynamica, een discipline binnen de chemische technologie
 Meet- en regeltechniek, kennis en beheersing van dynamische systemen
 Procesautomatisering, het analyseren en aanpassen van een proces om het door apparatuur te laten uitvoeren
 Manufacturing strategie, bedrijfseconomische keuze voor bepaalde plaatsen, middelen en processen om goederen of diensten te produceren
 Procesfilosofie (procesdenken), is een stroming binnen de geesteswetenschappen

Thermodynamica 
 Thermodynamica, een tak van de natuurkunde die het gedrag van grote hoeveelheden deeltjes bestudeert
 Reversibel proces (omkeerbaar proces), een proces dat op macroschaal weer kan terugkeren naar de begintoestand
 Irreversibel proces (onomkeerbaar proces), een proces dat niet kan terugkeren naar de begintoestand
 Isochoor proces, waarbij gas voor en na het proces hetzelfde volume heeft
 Isotherm proces,waarbij de temperatuur voor en na het proces hetzelfde is
 Dissipatief proces, waarbij energie of materie wordt uitgewisseld met de omgeving, zie Dissipatief systeem

Overig 
 Het proces (Der Prozess), een roman van de Tsjechische schrijver Franz Kafka
 Barcelona-proces, een project van de Europese Unie voor financiële hulp aan niet-EU-landen rond de Middellandse Zee